Rádio Delta é uma estação de rádio brasileira com sede em Bagé, RS. Opera na freqüência 99.7 MHz em FM.

História 
A história da rádio começou em 1983, quando o fundador da Rádio Difusora, Vicente Gallo Sobrinho, diante do fato de Bagé não possuir rádios FM, que era uma tendência naquela época, teve mais uma ideia empreendedora para trazer esta nova tecnologia. Seu nome veio da ideia da asa-delta somado ao pioneirismo de ser a primeira emissora em frequência modulada da região.  

Após obter a outorga, a emissora teve suas transmissões iniciais no dia 12 de maio, nos estúdios localizados na Avenida General Mallet, onde funcionam os transmissores da Difusora e suas antenas no Cerro de Bagé. Mas entrou oficialmente em 8 de agosto, levando a primeira transmissão em FM dos bageenses. A emissora teve como profissionais, Domingos Sávio Deibler, Luiz Pedro Magalhães (locutores), Carlos Alberto Gonçalves, Bozó (programação), Roberto Ribeiro (radiojornalismo), entre outras.

A Delta FM teve programas como o "Delta Voando Livre", "Rio Grande Nativo" (que ainda está ativo no ar, aos domingos, das 9 às 14h), "Raízes do Brasil", "Brasil Linha FM", "Brasil Frequência Maior", "Recadinhos Delta", "Baby Sunday", este o primeiro programa voltado para as crianças, com a apresentação de Jane Barcellos, hoje na Itapema FM de Florianópolis.

Já teve como locutores, Roberto Ribeiro, Pedro Kaiser, Carlos Alberto Gonçalves (Bozzó), Jane Barcellos, Lara Denise (que retornou à Difusora), Beth Pina, Carlos "Espanhol", Cláudio Teran, Joseane Duarte, Flávio Silveira e entre outros. Em 2008, na comemoração dos seus 26 anos, lançou a revista "Memória da Voz", com a história das rádios do Grupo Voz de Bagé, Difusora e Delta, agora ambas em FM.

Equipe 

A atual equipe é formada por Angélica Simões, Betto Cogoy, Marcos des Essarts, Silvinho Pereira, Marquinhos Oliveira e Diones Nogueira. Tem no apoio de operação Carlos Silva, Luis Sivaldo, Anoar Kader e Rafael Franz. Estreou além de uma renovação completa em seu site, um aplicativo para celulares nas lojas Google Play e Apple Store. Implantou mais uma novidade em 2016, que foi o contato com os ouvintes pelo Whatsapp, o que proporcionou aumento na audiência da emissora.

Programação

Segunda à sexta-feira

Sábado

Domingo

Ligações externas 
 

Delta FM
Estações de rádio fundadas em 1983